Kovacsics ist der Familienname folgender Personen:
Adan Kovacsics (* 1953), chilenisch-spanischer Übersetzer
Anikó Kovacsics (* 1991), ungarische Handballspielerin
Miklós Kovacsics (* 1953), ungarischer Handballspieler

Siehe auch:
 Kovačič
 Kowatschitsch